Le Championnat d'Allemagne D4 2019-2020 est la  du Championnat d'Allemagne de football D4.

Le quatrième niveau du championnat oppose quatre-vingt-onze clubs allemands répartis en quatre groupes de dix-huit clubs et un groupe de dix-neuf (Ouest), en une série de trente-six rencontres jouées durant la saison de football.

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en 3.Liga lors de la saison suivante tandis que les trois dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en Oberliga. Les champions du groupe Nord Ouest et Ouest se rencontrent en match aller et retour pour déterminer le quatrième promu.

Clubs participants 
Ces tableaux présentent les quatre-vingt-dix équipes qualifiées pour disputer le championnat 2019-2020 sous réserves de validations administratives. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en Regionalliga, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Le championnat comprend cinq groupes de dix-huit équipes.

 Légende des couleurs

 Le stade Hermann Neuberger de Völklingen accueille le 1. FC Sarrebruck lors de la reconstruction du Ludwigsparkstadion.

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un et la défaite zéro.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :

 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

| valign="top" |
|}
 Le quinzième joue les barrages pour le maintien contre le vice-champion de Basse-Saxe.

En raison de la Pandémie de Covid-19 en Allemagne a été le  les associations hôtes ont annoncé la fin définitive de la saison.
Étant donné que tous les participants ne devaient pas montrer le même nombre de parties terminées, la règle du quotient a été appliquée en fonction de la dernière constellation de table connue (moyenne de points par partie terminée). En conséquence, le VfB Lübeck a été sacré champion et a été promu joueur de la 3e ligue pour la saison 2020/21. De plus, aucune équipe n'a dû mettre pied à terre.

 Tableau selon la régulation du quotient

Matchs 

Ann. : Annulée

Classement Nord-Est 

| valign="top" |
|}
Le FC Rot-Weiß Erfurt a mis fin immédiatement aux activités de l'équipe de la ligue régionale le 23 octobre 2019. L'équipe est la première à être reléguée. Tous les matchs précédents avec la participation de Wattenscheider ont été annulés conformément aux règles de la DFB. 
Le FC Rot-Weiß Erfurt était à ce moment-là (entre le 19e et le 20e match) à 19 matchs terminés et 19 points marqués (4 victoires, 7 nuls et 8 défaites avec 18 buts marqués et 27 encaissés).

La les associations NOFV a annoncé le  que le jeu dans la Regionalliga Nord-Est serait interrompu en raison de la Pandémie de Covid-19 en Allemagne en. Comme tous les participants n'avaient pas terminé le même nombre de parties, la règle du quotient a été appliquée en fonction de la dernière constellation de table connue (Moyenne de points par partie terminée). En conséquence, le 1. FC Lok Leipzig a été couronné champion et inscrit comme participant aux matchs de promotion de la 3e ligue. De plus, aucune équipe à l'exception d'FC Rot-Weiß Erfurt et de FSV Wacker 90 Nordhausen, qui avaient retiré leur première équipe du match, n'a dû se reléguer.

Tableau selon la régulation du quotient

Barrages de montée 

Les champions des Regionalliga Nord Est et Regionalliga Ouest jouent pour la montée en  division, en match aller et retour.

Matchs Nord-Est

Classement Ouest 

| valign="top" |
|}
Le SG Wattenscheid a mis fin immédiatement aux activités de l'équipe de la ligue régionale le 23 octobre 2019. L'équipe est la première à être reléguée. Tous les matchs précédents avec la participation de Wattenscheider ont été annulés conformément aux règles de la DFB. Le SG Wattenscheid 09 était à ce moment-là (entre le 14e et le 15e match) à 13 matchs terminés et 16 points marqués (4 victoires, 4 nuls, 5 défaites avec 20 buts marqués et 16 encaissés).

La les associations a annoncé le  que le jeu dans la Regionalliga Ouest serait interrompu en raison de la Pandémie de Covid-19 en Allemagne en. Comme tous les participants n'avaient pas terminé le même nombre de parties, la règle du quotient a été appliquée en fonction de la dernière constellation de table connue (Moyenne de points par partie terminée). En conséquence, le SV Rödinghausen a été couronné champion. Le SV Rödinghausen n'ayant pas demandé de licence pour la 3e ligue, la deuxième division SC Verl a été signalée comme participant aux matchs de promotion de la 3e ligue selon le calcul du quotient. De plus, aucune équipe à l'exception de SG Wattenscheid et de TuS Haltern, qui avaient retiré leur première équipe du match, n'a dû se reléguer.

Tableau selon la régulation du quotient

Matchs Ouest 

*

 Tous les matchs du SG Wattenscheid ont été annulés ou n'auront pas lieu. (voir ci-dessus)

Classement Sud-Ouest 

| valign="top" |
|}

Le , les associations hôtes ont annoncé la fin définitive de la saison.
Étant donné que tous les participants ne devaient pas montrer le même nombre de parties terminées, la règle du quotient a été appliquée en fonction de la dernière constellation de table connue (moyenne de points par partie terminée). En conséquence, le 1. FC Sarrebruck a été sacré champion et a été promu joueur de la 3e ligue pour la saison 2020/21. De plus, aucune équipe n'a dû mettre pied à terre.

Tableau selon la régulation du quotient

Matchs Sud-Ouest

Classement Bavière 

| valign="top" |
|}

Matchs Bavière

Résultats

Statistiques

Buteurs

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D4
 Coupe d'Allemagne de football 2019-2020
 Championnat d'Allemagne de football 2019-2020
 Championnat d'Allemagne de football D2 2019-2020
 Championnat d'Allemagne de football D3 2019-2020

2019
Championnat M4
Football M4
Allemagne M4
Compétition de football reportée en raison de la pandémie de Covid-19